Il singolare maschile dell'UNICEF Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il campione uscente è Serhij Stachovs'kyj, ma ha scelto di partecipare al torneo di Eastbourne.

Dmitrij Tursunov ha sconfitto in finale Ivan Dodig per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Marcos Baghdatis (semifinale)
  Xavier Malisse (semifinale)
  Ivan Dodig (finale)

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2011
ATP World Tour 2011